Siedmiobój kobiet – jedna z konkurencji lekkoatletycznych rozgrywanych podczas igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro.

Obrończynią tytułu mistrzowskiego z 2012 roku była Brytyjka Jessica Ennis-Hill.

Terminarz 
Czas w Rio de Janeiro (UTC-3)

Rezultaty

Bieg na 100 metrów przez płotki

Skok wzwyż

Pchnięcie kulą

Bieg na 200 m

Skok w dal

Rzut oszczepem

Bieg na 800 metrów

Końcowa klasyfikacja

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siedmiobój kobiet